Чумаель () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Chumayel с майянского языка можно перевести как место негорящих тыкв или место, где семена.

Площадь муниципалитета равна 84 км², что составляет 0,21 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 18 метров, расположена в поселении Санта-Ана.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Текитом, на востоке с Майяпаном, на юге с Теабо, на юго-западе с Мани, и на западе с Мамой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был сформирован в период с 1900 по 1910 годы, в его состав входит 4 населённых пункта, самым крупным из которых является административный центр:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 40,1 %;
 производство и строительство — 33,9 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 25,7 %.
 безработные — 0,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,4 %;
 водоснабжение: 99,6 %;
 водоотведение: 54,8 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить собор Непорочного зачатия, построенный в XVI веке, а также бывшую асьенду Укум.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана